Beljak ist
 der slowenische Name von Villach, österreichische Stadt

Beljak ist der Familienname von
 Boris Beljak (* 1930), jugoslawischer Ruderer